Tractat de Fontainebleau (1611), aliança defensiva entre França i Espanya que implica els concerts matrimonials dels respectius prínceps i infants, aleshores menors d'edat
 Tractat de Fontainebleau (1631), entre Maximilià I de Baviera, i el Regne de França, que els aliava en la Guerra dels trenta anys
 Tractat de Fontainebleau (1679), que negocia la pau que marca la fi de la Guerra d'Escània entre el Regne de Dinamarca i Noruega i França (en el nom del Regne de Suècia)
 Tractat de Fontainebleau (1745), que establia una aliança militar entre Lluís XV de França i Charles Edward Stuart, pretendent al tron britànic.
 Tractat de Fontainebleau (1762), pel que el Regne de França cedeix al Regne d'Espanya la part occidental de la Louisiana, una de les colònies de la Nova França, a Amèrica del Nord
 Tractat de Fontainebleau (1785), entre l'emperador Josep d'Àustria i la República dels Països Baixos, que referma el bloqueig del riu Escalda
 Tractat de Fontainebleau (1807), pel que el Regne d'Espanya permet les tropes del Primer Imperi Francès travessar el seu territori per envair el Regne de Portugal
 Tractat de Fontainebleau (1814), pel qual Napoleó abdica i marxa a l'illa d'Elba